Heydecke ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Heydecke (1931–1985), deutscher Schriftsteller
 Karl-Heinz Heydecke (* 1957), deutscher Kleinkünstler mit Lautpoesie

Siehe auch:
 Heidecke